JHWH – tetragram, biblijny zapis hebrajskiego tłumaczenia imienia własnego Boga-Stwórcy
 Jahwe – imię Boga czczonego w judaizmie i chrześcijaństwie
 Bóg w judaizmie
 Bóg w chrześcijaństwie